Die Fußball-Westasienmeisterschaft der Frauen 2022 war die siebte Austragung des von der AFC Subkonföderation WAFF ausgetragenen Turniers. Alle Spiele wurden vom 29. August bis zum 4. September 2022 in der jordanischen Stadt Amman ausgetragen und fanden dort im 6.000 Zuschauer fassenden Petra Stadium statt. Den Titel konnte Jordanien erfolgreich verteidigen, damit gewann die Mannschaft des Gastgebers zum fünften Mal den Wettbewerb.

Tabelle 

|}

|}

Weblinks 
 Statistiken des Wettbewerbs auf RSSSF.com (englisch)

Fußball-Westasienmeisterschaft
Fußballveranstaltung 2022
Fußball (Jordanien)
Sport (Amman)